Todd Brost (né le  à Calgary dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur canadien qui a surtout joué dans les ligues mineures en Amérique du Nord et en Europe. Il représenta aussi le Canada lors des Jeux olympiques en 1992.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1983-1984 ||Knights de Penticton ||BCHL ||42 ||16 ||18 ||34 ||92 || || || || ||
|- 
|1984-1985 ||Knights de Penticton ||BCHL || || || || || || || || || ||
|-
|1985-1986 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||38 ||9 ||29 ||35 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1986-1987 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||40 ||16 ||31 ||47 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||36 ||18 ||23 ||41 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||40 ||20 ||30 ||50 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 ||Équipe nationale canadienne ||Intl. ||5 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1989-1990 || Generals de Flint || CoHL ||73 ||20 ||31 ||51 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 ||Generals de Flint || CoHL ||56 ||12 ||21 ||33 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1991-1992 ||Generals de Flint || CoHL ||62 ||10 ||16 ||26 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||EV Zoug ||LNA ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 ||Golden Eagles de Salt Lake City ||LIH ||82 ||5 ||17 ||22 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Équipe nationale canadienne ||Intl. ||50 ||4 ||20 ||24 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Blizzard de Huntington ||ECHL ||68 ||14 ||26 ||40 ||108 ||4 ||1 ||3 ||4 ||2

Internationales 

|1992 ||align="left"| ||align="left"| Jeux olympiques || 8 || 0 || 4 || 4 ||  4 ||align="left"| Médaille d'argent

Roller hockey 

|1994 ||Cobras de Phoenix ||RHI ||14 ||4 ||11 ||15 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en septembre 1967
Naissance à Calgary
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur du EV Zoug
Joueur du Blizzard de Huntington
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé d'argent olympique canadien
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Generals de Flint
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992